Globus kan avse:

 Globus (musikgrupp) –  en musikgrupp i Storbritannien bildad 2006
 Globus (stenmästare) – en gotländsk stenhuggare verksam i slutet av 1100-talet
 Globus (stormarknadskedja) – en  stormarknadskedja i Europa
 Globus flygbolag – ett ryskt flygbolag
 Globus hystericus – en klump i halsen
 Globus pallidus – en del av hjärnan